Aerossol - o conceito da atomização de líquidos
 Spray - Equipamento para emissão de líquidos
 Spray de pimenta - arma branca
 Spray (banda) - Banda de rock paulista formada em 1983.

Localidades

 Spray (Oregon)

Outros
 Spray (jogo eletrônico)

Desambiguação